Сантијаго Јавео има више значења:

 Општина Сантијаго Јавео (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Јавео (Сантијаго Јавео, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику